

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 

Tenis
Verao 1973